Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club VfL Wolfsburg hebben getraind vanaf 1963 (het oprichtingsjaar van de Bundesliga) tot op heden.

 
 

Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Trainers